Марчелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Марчелли, Нино (1890—1967) — итальянский композитор и дирижёр.
 Марчелли, Ульдерико (1882—1962) — итальянский композитор и музыкант.
 Марчелли, Витторио (род. 1944) — итальянский велосипедист.
 Марчелли, Евгений Жозефович (род. 1957) — российский режиссёр театра и кино.